Хедрик Лоренс Смит (; род. , , Шотландия) — американский , , корреспондент и - «Нью-Йорк Таймс», создатель многих политических выпусков общественной службы телевизионного вещания (PBS), автор книг о СССР; автор выражения «новые русские».

Краткая биография 
Начинал свою журналистскую карьеру в 'The Greenville (S.C.) News'. Учился в Колледже им. Чоута (Коннектикут) и в  (Массачусетс) (B.A.), диплом магистра получил в Оксфордском университете. Профессиональную журналистскую карьеру продолжил на Юге США: в 1959—1962 работал в 'Universal Press International' в Мемфисе, Нэшвиле и Атланте. С 1962 года работал репортером «Нью-Йорк Таймс» в Советском Союзе и странах Восточной Европы, в начале 1970-х шеф-бюро The Times в Москве, в 1976—1988 шеф-бюро и шеф-корреспондент «Нью-Йорк Таймс» в Вашингтоне. Кроме того он также работал журналистом в Каире, Сайгоне, Париже.

Свою работу на общественном телевидении PBS Хедрик Смит начал в 1989 году с экранизации в качестве документально-политического сериала своей книги «Игры власти: как функционирует Вашингтон» (Power Game: How Washington Works). Его второй теле-работой в 1990 стал документальным сериал «Горбачевский СССР изнутри» (Inside Gorbachev’s USSR). Все выпуски Смита транслировались на PBS как правило в прайм-тайм.

Хедрик Смит является автором книг об американской политической системе, о коммунизме и советской жизни, о «Перестройке» — многие из которых были признаны критикой бестселлерами и были переизданы на других языках.

«Новый тип советского человека» 
Книга «Новый тип советского человека» («The New Russians», 1990) основана на материалах девяти поездок автора по Советскому Союзу в течение 1988—1990 годов, где ему удалось взять сотни интервью.
В книге рассказывается история так называемой «Второй российской революции» («Перестройки» Горбачёва), откровенные мысли советских людей, непосредственно высказанные ими в быту, на работе, в учёбе.

Хедрик Смит прослеживает эволюцию горбачёвских реформ, начиная от их предпосылок в конце 1970-х — начале 1980-х годов. Смит попутно освещает борьбу первых советских фермеров против советских традиций в деревне, журналистов против партийной цензуры, работников промышленности против парт-бюрократии; попытки по-новому взглянуть на капитализм; маневры партийной верхушки в борьбе за власть.

Он описывает развитие национальных брожений в республиках Балтики, Закавказья, Средней Азии. Кроме этого в книге даны политические портреты — Бориса Ельцина и других новых политиков демократического толка.

Выражение «new Russians» перекочевало из названия книги в англоязычную прессу, оттуда — в российскую печать. В номере газеты «Коммерсантъ-Daily» от 7 сентября 1992 г. термин «new Russians» был предложен взамен уже существовавшего термина «новые богатые» — для обозначения «формирующейся элиты российского общества» с «новым менталитетом и стилем жизни».

В переводе на русский язык этот термин приобрел новое звучание и ироническую окраску, переданное ему употреблением его культурной элитой. Словосочетание «новые русские» образовано по аналогии с известным со времен Древнего Рима выражением homo novus [хомо новус], то есть «новый человек» — человек доселе не известный, незнатного происхождения, который в силу сторонних причин достиг богатства или высокого положения в обществе.

Французское выражение — nouveau riche нуво риш, то есть «новый богатый» — человек, подозрительно скоро разбогатевший. В XIX веке в России слово «нувориш» было популярно и означало отчасти тоже, что и «новые русские» сейчас.

Отзывы критики
 «…лучшая книга первых пяти лет Перестройки. Живая, яркая, провокативная…» ('The New York Times Book Review')
 "…наиболее читабельное введение в жизнь СССР времен Горбачева…, уравновешенный, политически содержательный анализ-повествование эпохи «Перестройки» — как о ключевых политических фигурах страны, так и простых людях «с улицы» ('The Washington Post Book World')
 «…повествование из путешествий Смита настолько явственны, что кажется будто видишь собственными глазами» ('Time')
 «…последний раздел „Новых русских“ написан настолько ярко и остро, что читатель буквально чувствует биение пульса „Перестройки“» ('Chicago Tribune')

Список книг 
 The Pentagon Papers (1971, в соавт.);
 The Russians (1976);
 Moscow Jews (1986);
 The Power Game: How Washington Works (1988);
 The New Russians (1990);
 Rethinking America (1995);
 Who Stole the American Dream? (2012).

Награды, премии 
 Лауреат Пулитцеровской премии за международный репортаж (1974) за репортажи из СССР и стран Восточной Европы.
 лауреат премии «Эмми» за 3 телешоу: Frontline, The Wall Street Fix и Can You Afford to Retire?
 Гран-при Премии Дюпона Колумбийского университета (1991)

Переводы на русский 
 Привилегированный класс: дачи и зил’ы. (из кн. «The Russians». пер.с англ. Сергея Ильина) — «Новая Юность» 1997, № 3-4(24-25)

Примечания

Ссылки 
 Персональная страница
 Биография
 Творческий портрет на PBS FRONTLINE
 Аннотация и обложка книги «Новые русские»

Выпускники Сельской школы Нью-Кейнана
Выпускники Чоут Розмари Холл
Выпускники Оксфордского университета
Журналисты The New York Times
Лауреаты Пулитцеровской премии за международный репортаж
Лауреаты премии «Эмми»
Выпускники Колледжа Уильямса